Dit artikel geeft een overzicht van VVV in het seizoen 1988/1989.

Transfers

Aangetrokken spelers

Vertrokken spelers

Oefenwedstrijden

Eredivisie

KNVB-beker

Statistieken

VVV
 1988/89